Patrice Caumon
 Yves Caumon
Patronyme français